Никола́й Кобозев:
  (1901—1993) — русско-французский генетик и ветеринар
 Кобозев, Николай Иванович (1903—1974) — советский физикохимик.
 Кобозев, Николай Степанович (1793—1866) — первый городской голова города Бердянск.